Seznam dílů seriálu Wallander může být:
 Seznam dílů britského seriálu Wallander – seznam dílů seriálu Wallander
 Seznam dílů švédského seriálu Wallander – seznam dílů seriálu Wallander